Kukły – wieś w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim
 Kukły (Ukraina) – wieś na Ukrainie, w rejonie kamieńskim (do 2020 – rejonie maniewickim) obwodu wołyńskiego; w XIX wieku wieś Kukły (Kukol, Kukle, w dokumentach Kukole) w powiecie łuckim guberni wołyńskiej; w II Rzeczypospolitej wieś w gminie Maniewicze powiatu kowelskiego województwa wołyńskiego (na mapie taktycznej Polski 1:100 000 z 1926 oznaczona jako Kukle); w dniach 21–31 października 1915 Kukle wraz z sąsiednią wsią Kamieniucha były terenem walk Legionów Polskich z armią rosyjską

Przypisy